Sankt Martin, St. Martin eller S:t Martin kan avse:

 Sankt Martin av Tours (316–397), klostergrundare och biskop, se Martin av Tours
 Sankt Martinsfontänen – en skulpturgrupp av Carl Milles
 Sankt Martins församling – en tidigare församling i Linköpings stift –1300-talewt

Geografi

Italien

 St. Martin in Thurn – en kommun och ort i Sydtyrolen
 St. Martin in Passeier – en kommun och ort i Sydtyrolen

Rumänien
Sankt Martin – tyska namnet för en stad i județ Mureş, se Târnăveni

Schweiz
 Sankt Martin, Graubünden – en ort i regionen Surselva

Tyskland 

 Sankt Martin, Südliche Weinstrasse – kommun, Landkreis Südliche Weinstrasse i Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Sankt Martin an der Raab, Burgenland, Politischer Bezirk Jennersdorf, 
 St. Martin, Niederösterreich, ort och kommun i Niederösterreich, Politischer Bezirk Gmünd, 
 Markt Sankt Martin, Burgenland, Politischer Bezirk Oberpullendorf, 

Sankt Martin im Innkreis – en Marktgemeinde i Oberösterreich
Sankt Martin im Mühlkreis – en kommun i Oberösterreich
Sankt Martin am Tennengebirge – en kommun i Salzburg
Sankt Martin bei Lofer – en kommun i Salzburg
Sankt Martin am Grimming – en kommun i Steiermark
Sankt Martin am Wöllmißberg – en kommun i Steiermark
Sankt Martin im Sulmtal – en kommun i Steiermark

Se även
 Saint Martin (olika betydelser)
 St. Martin's
 San Martín
 São Martinho

Robotskapade Österrikeförgreningar